Марија Фјодоровна (; Шчећин, 25. октобар 1759 — Санкт Петербург, 5. новембар 1828) била је друга супруга руског императора Павла I и мајка руских императора Александра I и Николаја I.

Рођена је у Шчећину као Софија Доротеа од Виртемберга. Она је кћерка Фридриха II Еугена, војводе од Виртемберга (1732—1797) и Софије Доротеје од Брандебург-Швета (1736—1798), сестричине Фридриха II Великог.

Удата је 1776. године за Павла I после смрти његове прве супруге на порођају. Тада је прешла у православље и добила ново име Марија Фјодоровна.

Породица 

У браку са супругом Павлом I имала је десеторо деце:
 Александар I Павлович (1777—1825), наследио је Павла као цар Русије од 1801. до 1825.
 Константин Павлович (1779—1831), одрекао се права наслеђивања 1822.
 Александра Павлова (1783—1801), удата за надвојводу Јозефа Антона од Аустрије, сина Леополда II
 Елена Павлова (1784—1803), удата за Фридриха Луиса, налседника великог војводе од Мекленбург-Шверина 
 Марија Павлова (1786—1859), удата за Карла фридриха, великог војводу од Захсена-Вајмара-Ајзенаха
 Екатерина Павлова (1788—1819), удата за војводу Петра од Олденбурга, па за краља Вилхелма I од Виртемберга
 Олга Павлова (1792—1795)
 Ана Павлова (1795—1865), удата за краља Вилијама II од Холандије
 Николај I Павлович (1796—1855), био је цар Русије од 1825. до 1855.
 Велики кнез Михаил Павлович (1798—1849)

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1759.
Умрли 1828.
Романови
Руске царице
Династија Виртемберг